Miejscowości w USA:
 Mooers – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Mooers – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Mooers (ang. Mooers Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton